Mile Jedinak (1984-), footballeur international australien qui évolue au poste de milieu de terrain.
 Rachel Jedinak (1934-), rescapée de la rafle du Vélodrome d'Hiver des  et , auteur de Nous n'étions que des enfants, publié en 2018. 

Homonymie de patronyme